Velika nagrada Madžarske 2016 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. julija 2016 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|1:33,302
|1:22,806
|1:19,965
|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:34,210
|1:24,836
|1:20,108
|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:39,968
|1:23,234
|1:20,280
|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:40,424
|1:22,660
|1:20,557
|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:35,718
|1:24,082
|1:20,874
|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|1:36,115
|1:24,734
|1:21,131
|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:35,165
|1:23,816
|1:21,211
|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|1:37,983
|1:24,456
|1:21,597
|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|1:41,471
|1:23,901
|1:21,823
|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|1:42,758
|1:24,506
|1:22,182
|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:35,906
|1:24,941
|
|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|1:36,714
|1:25,031
|
|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:41,411
|1:25,416
|
|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:36,853
|1:25,435
|
|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|21
|style="padding-right:24px"|
|Haas-Ferrari
|1:38,959
|1:26,189
|
|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|1:37,772
|1:27,063
|
|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:43,965
|
|
|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:43,999
|
|
|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Renault
|1:44,543
|
|
|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:46,984
|
|
|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|1:47,343
|
|
|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|1:50,189
|
|
|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|70
|1:40:30,115
|2
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|70
| +1,977
|1
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|70
| +27,539
|3
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|70
| +28,213
|5
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|70
| +48,659
|4
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|70
| +49,044
|14
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|69
| +1 krog
|7
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|69
| +1 krog
|6
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
| align="center" |77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|69
| +1 krog
|10
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|69
| +1 krog
|9
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|69
| +1 krog
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|69
| +1 krog
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|21
|style="padding-right:24px"|
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
|11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Renault in Formula One|Renault
|69
| +1 krog
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|69
| +1 krog
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|69
| +1 krog
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|68
| +2 kroga
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|68
| +2 kroga
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|68
| +2 kroga
|PL
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|68
| +2 kroga
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
| align="center" |22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|60
|Puščanje olja
|8
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016